Урсуле могу бити:

 Урсуле (Рековац), насељено место у општини Рековац
 Урсуле (Сјеница), насељено место у општини Сјеница